Alaksandr Adamowicz (1900–1937) – białoruski działacz partyjny, komunista
 Alaksandr Adamowicz (1927–1994) – białoruski pisarz oraz historyk literatury